Zelo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Zelo, Veneto – ort, Veneto, Provincia di Rovigo, 
 Zelo Surrigone – ort och kommun i storstadsregionen Milano